El término Newtonia puede referirse a:

 un género de aves de Madagascar, Newtonia (animal);
 un género de plantas, Newtonia (planta);
 un asteroide, (662) Newtonia;
 un pueblo estadounidense, Newtonia (Misuri).